Bobby Irvine ist der Name folgender Personen: 

* Bobby Irvine (Fußballspieler, 1900) (Robert William Irvine, 1900–1979), irischer Fußballspieler
 Bobby Irvine (Fußballspieler, 1942) (Robert James Irvine, * 1942), nordirischer Fußballspieler